Leo Jansen (politicus), Nederlands politicus
 Leo Jansen (voetballer), Nederlands voetballer